Redlmühl ist der Ortsname von

 Redlmühl (Gemeinde Grünau), Rotte in der Gemeinde Grünau im Almtal in Oberösterreich
 Redlmühl (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern